Комо́цкий — фамилия. Известные носители:
 Комоцкий, Борис Олегович (род. 1956) — главный редактор газеты «Правда», депутат Государственной думы РФ, член президиума ЦК КПРФ.
 Комоцкий, Николай Антонович (1879—?) — подполковник 16-го гусарского Иркутского полка, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.